Menady
 Bachantki – sztuka Eurypidesa